Ongeveer, een andere bewoording voor bij benadering
 Ongeveer (single), een single van Eefje de Visser uit 2013